Сумовка:

 Сумовка — село на Украине в Бершадском районе Винницкой области
 Сумовка — озеро в Миорском районе Витебской области в бассейне реки Вята